Verdediging kan verwijzen naar:
Advocaat (beroep)
Afweermechanisme (psychologie)
Bescherming
Defensie (landsverdediging)
Opening (schaken)
Regering van Nationale Verdediging, Frankrijk (1870-1871)
Ter Verdediging, vertaling van het controversiële boek Defending the Undefendable
Verdedigingswerk (vestingbouw)
Master (graad)
Wetenschappelijke promotie

Zie ook
Verdediger (doorverwijspagina)